

Майський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Майський сільський округ — адміністративна одиниця, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Майський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область